Майстер — фамилия. 

Известные носители:

 Майстер, Аркадий Исаевич (род. 1915) — первый руководитель Керченской железнодорожной паромной переправы.
 Майстер, Дэвид (род. 1947) — бизнес-консультант, автор мировых бестселлеров по вопросам управления организациями.
 Майстер, Йозеф (1876—1940) — первый человек, спасённый от бешенства с помощью вакцины Луи Пастера.
 Майстер, Корнелиус (род. 1980) — немецкий дирижёр.
 Майстер, Рудольф (1874—1934) — словенский генерал.
 Майстер, Селвин (род. 1946) — новозеландский хоккеист на траве, олимпийский чемпион 1976 года.

См. также 
 Мейстер